Livadhákia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Néa Avórani, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 
 Dhiamandaíika, ort, Västra Grekland, Nomós Aitolías kai Akarnanías, 

Robotskapade Greklandförgreningar